De Laan (buurtschap), buurtschap in de gemeente Geertruidenberg
 De Laan (landgoed), landgoed op de Utrechtse Heuvelrug
 De Laan (Groningen), een straat in de stad Groningen